Cerva (Calabrië), een gemeente in de Italiaanse provincie Catanzaro (regio Calabrië
Cerva (Ribeira de Pena), een plaats in de Portugese gemeente Ribeira de Pena
Giovan Battista della Cerva, Italiaans renaissanceschilder
Adriana La Cerva, een personage in de dramaserie The Sopranos, gespeeld door Drea de Matteo

CERVA 
Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en de Agrochemie (CODA), een Belgische onderzoeksinstelling; in het Frans CERVA — Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimiques